Earthquake (film), rampenfilm
John Tenta, professioneel worstelaar
Earthquake (band), een Amerikaanse houseband
Earthquake (evenement), een Nederlands gabber/hardcorefeest
Earthquake (attractie), een voormalige attractie in Universal Studios Florida